Alessio Dionisi –  allenatore di calcio ed ex calciatore
Armando Dionisi – politico
Fausto Dionisi –  poliziotto vittima del terrorismo
Federico Dionisi – calciatore
Federico Dionisi – arbitro di calcio
Ilario Dionisi – pilota motociclistico
Paolo Dionisi – diplomatico
Renato Dionisi – compositore
Renato Dionisi – atleta di salto con l'asta
Stefano Dionisi – attore